Касси́ни () — фамилия итальянского происхождения.

Научная династия Кассини 
 Кассини, Джованни Доменико или Жан Доминик (1625—1712) — известный итальянский и французский астроном.
 Кассини, Жак (Jacques Cassini, 1677—1756), сын Джованни Доменико.
 Кассини, Цезарь Франсуа (1714—1784) — французский астроном и геодезист, сын Жака Кассини.
 Кассини, Жан Доминик (1748—1845)— французский астроном и геодезист, сын Цезаря Кассини.
 Кассини, Александр-Анри-Габриель (1781—1832) — ботаник, сын Жана Доминика Кассини.

Русский дворянский род 
 Кассини — русский графский род.
 Кассини, Артур Павлович (1835—1919) — русский дипломат, граф.
 Кассини, Игорь (1915—2002) — американский журналист, внук А. П. Кассини.
 Кассини, Олег (1913—2006) — американский дизайнер одежды, внук А. П. Кассини.

Другое 
 Кассини — автоматическая межпланетная станция.
 Кассини — кратер на видимой стороне Луны.
 Кассини — 408-километровый ударный кратер на Марсе.

См. также 
 Кассин
 «Кассини-Гюйгенс» — автоматический космический аппарат для исследования Сатурна и его спутников.
 Овал Кассини — математическая кривая.
 Щель Кассини — промежуток между внешними кольцами Сатурна.